Filmfare Award за лучший монтаж () — ежегодная награда Filmfare Award с 1955 года.

Победители и номинанты

1950-е 

1956 Ришикеш Мукхерджи — Служба

1957 Г. Г. Майекар — Господин 420

1958 Шиваджи Аудхут — Шарада

1959  — Мадхумати

1960-е 
1960 Чинтаман Боркар — 

1961 Муса Мансур — 

1962 Г. Г. Майекар — 

1963 Кешав Найду — 

1964 Пран Мехра — 

1965 Радж Капур — 

1966 Пратап Даве — 

1967 Васант Боркар — Цветок и камень

1968 Б.С. Глаад — Долг

1969 Н.М. Шанкар — Партнёр

1970-е 
1970  Nanha Farishta 

1971  Меня зовут Джонни 

1972  Ананд 

1973  Шум 

1974  Затянувшаяся расплата 

1975  Кусок хлеба 

1976  Месть и закон 

1977  Молодая жена 

1978  Амар, Акбар, Антони 

1979  Несбывшееся предсказание

1980-е 
1980  Безумие 

1981  Весы правосудия 

1982  Созданы друг для друга 

1983  Любовный недуг 

1984  Победитель 

1985  Легенда о любви 

1986  Ганг, твои воды замутились 

1987 Не вручалась

1988 Не вручалась

1989  Жажда мести

1990-е 
1990  Птицы 

1991  Голубая река 

1992  Торговец 

1993  Соперники 

1994  Gardish 

1995  Сага о любви 

1996  Каран и Арджун 

1997  Разочарование 

1998  Тайна 

1999  Предательство

2000-е 
2000  Злой умысел — Джитху Мандал 

2001  Скажи, что любишь! — Санджай Верма 

2002  Любящие сердца — А. Шрикар Прасад 

2003  Расплата за всё — Чандан Арора 

2004  Возвращение призрака — Шимит Амин 

2005  Байкеры — Рамешвар С. Бхагат 

2006  Последняя надежда — Bela Segal 

2007 P.S. Bharati — Цвет шафрана Акив Али — Гангстер
 Джон Харрис и Ананд Субайя — Тайные намерения
 Мегна Манчанда — Омкара
 Раджкумар Хирани — Братан Мунна 2

2008 Амитабх Шукла — Индия, вперёд!2009 Амит Павар — Мой дорогой Мумбай 2010-е 
2010 Шрикар Прасад — Разлука

2011 Намрата Рао — Любовь, секс и обман

2012 Huzefa Lokhandwala — Однажды в Дели2013 Namrata Rao — История2014 Аариф Шейх — День Д2015 Abhijit Kokate и Анураг Кашьяп — Королева
Арти Баджадж — ШоссеАрти Баджадж — ГадкийРаджкумар Хирани — ПиКейSanjib Datta — Отважная2016 А. Шрикар Прасад — Виновен

2017 Monisha Baldawa — Нирджа

2018 Нитин Баид — В ловушке
Аариф Шейх и Манас Миттал — Самоубийца'''Мониша Балдава — МамаШвета Венкат — Ньютон''

Примечания

Ссылки 
Filmfare Award за лучший монтаж

Награды, появившиеся в 1956 году
Номинации Filmfare Awards
Премии за монтаж